Hemsen ist der Name

 eines Ortsteils von Meppen im Landkreis Emsland in Niedersachsen, siehe: Hemsen
 einer Ortschaft im Landkreis Heidekreis in Niedersachsen, siehe: Hemsen (Schneverdingen)

Hemsen ist der Familienname folgender Person:
 Johann Tychsen Hemsen (1792–1830), deutscher  lutherischer Theologe